Arthur Blake (hardloper), behaalde de tweede plaats op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen van 1896.
Arthur Blake (hordeloper), behaalde de achtste plaats op de 110 meter horden tijdens de Olympische Spelen 1988.
Blind Blake, geboren met de naam Arthur Blake.
Arthur Blake (acteur), Amerikaans acteur, speelde ook in Diplomatic Courier